49. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 19–20 lutego 1955 roku w stolicy ZSRR, Moskwie. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na stadionie Dynamo. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Mistrzem został reprezentant Szwecji Sigvard Ericsson. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 44 łyżwiarzy z 14 krajów. Sklasyfikowanych zostało 43.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1955 w sportach zimowych
1955 w Europie
Sport w ZSRR
Zawody sportowe w Moskwie
ZSRR w XX wieku